Ontholestes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Ganglbauer 1895. Ontholestes ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Ontholestes